VTV:

 Вьетнамское телевидение
 VTV (телеканал, Словакия)
 VTV (телеканал, Хорватия)